Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2017 (англ. St. Petersburg Ladies Trophy 2017) — розыгрыш ежегодного женского профессионального международного теннисного турнира. Проводился с 30 января по 5 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах  СК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо».

Турнир-2017 является 2-м по счёту в рамках WTA. В этом году он относился к Премьер-турнирам WTA, проводящихся в рамках WTA Тура. Общий призовой фонд турнира составил 776 000 долларов, призовой фонд основных соревнований — 710 900 долларов. Титульным спонсором выступило ООО «Газпром экспорт».

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Роберта Винчи
 Парный турнир —  Саня Мирза /  Мартина Хингис

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 4 в мире на тот момент), а второй — Доминика Цибулкова (№ 6). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (№ 10 в мире) имела третий номер посева. Халеп снялась с турнира перед четвертьфиналом, а Кузнецова (в четвертьфинале) и Цибулкова (в полуфинале) проиграли представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Титул в этом розыгрыше взяла несеянная француженка Кристина Младенович, одолевшая в финале Путинцеву в трёх сетах. Прошлогодняя чемпионка Роберта Винчи защищала свой титул в качестве шестого номера посева, но проиграла в четвертьфинале Младенович. Всего в одной сетке сыграло шесть россиянок и лучше всех смогла себя проявить, получившая уайлд-кард Наталья Вихлянцева, которая смогла выйти в полуфинал, уступив там победительнице турнира Младенович.

В парном турнире главный приз завоевали Елена Остапенко и Алисия Росольска. В финале они обыграли второй сеянный дуэт — Ксения Кнолл и Дарья Юрак. Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис свой титул не защищали, однако Хингис в паре с Белиндой Бенчич сыграла в этом году, но уступила уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кристина Младенович обыграла  Юлию Путинцеву со счётом 6-2, 6-7(3), 6-4.
 Младенович выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Путинцева сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Елена Остапенко /  Алисия Росольска обыграли  Ксению Кнолл /  Дарью Юрак со счётом 3-6, 6-2, [10-5].
 Остапенко выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Росольска выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин
 Теннис в России в 2017 году
 Кубок Невы
 WTA Тур 2017
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Январь 2017 года
Февраль 2017 года
2017 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2017 году